«Моноло́ги певи́цы» (также «Моноло́г певи́цы») — концертная программа Аллы Пугачёвой 1981—1983 годов, являющаяся также дипломной работой певицы-выпускницы режиссёрского отделения ГИТИСа. Автором сценария и режиссёром-постановщиком программы выступила сама Алла Пугачёва. Премьера программы и защита дипломной работы состоялась 26 июня 1981 года в Москве на сцене концертного зала Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. Затем в течение трёх лет певица представила её зрителям крупных городов СССР, а также в ряде европейских стран. Всего было дано около 250 концертов в 80 городах и 12 странах.

«Монологи певицы» существенно отличаются от предыдущей концертной программы певицы «Женщина, которая поёт». В своих интервью Пугачёва позиционировала новую концертную программу как «моноспектакль» с присущими классической театральной постановке элементами сюжета — экспозицией, завязкой, кульминацией, развязкой и эпилогом.

История 
В 1976 году будучи солисткой ВИА «Весёлые ребята» Алла Пугачёва поступила на режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. В 1977 году певица начала сольную концертную карьеру. Её концертная программа 1977—1978 годов не имела определённого названия, а в афишах писали «Поёт Алла Пугачёва». В январе 1979 года Пугачёва как режиссёр-постановщик подготовила и выпустила свою новую сольную концертную программу «Женщина, которая поёт», которая стала её курсовой работой по окончании III курса института. Программа была представлена в преддверии выхода одноимённого кинофильма и просуществовала до середины 1980 года.

В своих интервью 1979—1980 годов Пугачёва сообщала, что в её планах — создание новой по концепции концертной программы и разработка нового сценического образа, существенно отличающегося от образа, создаваемого в программе «Женщина, которая поёт», к которому все привыкли. Если в «Женщине, которая поёт» она больше кого-то играла и изображала: будь то король (в песне «Всё могут короли»), шут («Арлекино»), журавлик («Ты возьми меня с собой»), первоклассник («Песенка первоклассника») и другие, в новой же концертной программе, по словам певицы, она хотела бы стать самой собой. Концерт, по замыслу Пугачёвой, должен быть выстроен в виде единого целостного монолога от первого лица, то есть от имени певицы, и каждая следующая песня должна быть связанной с предыдущей.

В июле 1980 года в Москве в Театре эстрады Пугачёва дала серию концертов в рамках культурной программы Игр XXII Олимпиады и представила новую концертную программу. Программа являлась курсовой работой по окончании IV курса института и не имела конкретного названия. На этих «олимпийских» концертах певица впервые спела ряд новых песен: «Признание», «Тише», «Люди, люди», «Беда», «Как тревожен этот путь», «Когда я буду бабушкой», «Уходя — уходи». Позже, осенью 1980 года в репертуар певицы вошли композиции «Усталость», «Дежурный ангел» и «Лестница». Все они (за исключением песен «Признание» и «Тише») станут «костяком» концертной программы «Монологи певицы». С середины 1980 года на всех своих концертах Пугачёва постоянно стала использовать простое белое платье свободного покроя (так называемый «балахон»), в котором выступала вплоть до 1984 года. Таким образом, безымянная концертная программа второй половины 1980 года — первой половины 1981 года стала прообразом «Монологов певицы» 1981—1983 годов. В этот период Пугачёва выступила с обновлённой программой в ряде крупных городов СССР и Европы: Омске, Сочи, Праге, Мюнхене, Кёльне, Москве (1980), Ташкенте, Казани, Алма-Ате и Вильнюсе (1981).

В июне 1981 года Пугачёва с отличием окончила режиссёрский факультет ГИТИСа по специальности «Эстрадная режиссура» с присвоением квалификации «режиссёр-постановщик эстрадных программ». В качестве своей дипломной работы она представила новую концертную программу «Монолог певицы», в которой выступила как исполнителем, так и режиссёром-постановщиком. 26 июня 1981 года состоялась защита дипломной работы: на сцене концертного зала Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского был дан закрытый концерт для офицеров академии. Затем Пугачёва отправилась показывать новую программу зрителям крупных городов СССР. Первые выступления прошли в Риге, Юрмале, Казани, Орджоникидзе, Харькове, Ленинграде и Таллине. Осенью 1981 года певица отправилась в гастрольное турне по городам Чехословакии, Австрии и Финляндии, а в конце года дала серию концертов в театре эстрады и ГЦКЗ «Россия» в Москве. На одном из концертов Пугачёва была удостоена Медали за содействие делу борьбы за мир. В течение 1982 года Пугачёва гастролировала с программой, в основном, по городам стран восточной Европы (ГДР, Югославия, Румыния, Венгрия, Болгария). В июне 1982 года выступила в концертном зале «Олимпия» в Париже, а в ноябре того же года — в театре «Олимпико» в Риме.

В 1983 году во многих своих интервью певица сообщала, что планирует создать новую, более зрелищную концертную программу, концептуально отличающуюся от «Монологов». Пугачёва задумала программу для больших концертных площадок, дворцов спорта и стадионов, которая должна была стать не просто сольным концертом, а неким грандиозным эстрадным театрализованным шоу-представлением, с задействованием различных визуально-художественных эффектов, декораций и танцевальных номеров. Уже в начале 1984 года Пугачёва начала подготовку к созданию новой программы «Пришла и говорю», а 2 июня 1984 года в Москве в СК «Олимпийский» состоялась её премьера. Незадолго до премьеры в некоторых своих интервью певица сообщала, что несмотря на появление «Пришла и говорю», она всё же хочет оставить «Монологи певицы» и продолжать представлять её параллельно с новой программой, однако этого так и не произошло.

С концертной программой «Монологи певицы» Пугачёва побывала в 11 странах (не считая СССР), выступила примерно в 80 городах и дала около 250 концертов.

Даты концертов

Список композиций

Создатели 
 Участники:
 Исполнитель — Алла Пугачёва
 Музыканты — группа «Рецитал», руководители Александр Юдов (1981—1983), Александр Чиненков (1983), Руслан Горобец (с 1983)
 Режиссёр-постановщик — Алла Пугачёва
 Автор сценария — Алла Пугачёва

Альбом

Кинофильм

Издание 
Концертная программа «Монологи певицы» до сих пор не издана на DVD или других носителях. Отдельные фрагменты концертов были представлены в музыкальных и документальных программах и фильмах:
 «Поёт Алла Пугачёва» (ЦТ, 1981) — фрагменты концерта в Ленинграде в июле 1981 года («Звёздное лето», «Беда», «Эти летние дожди», «Лестница», «Жди и помни меня», «Песня на бис»)
 «Встречи с Аллой Пугачёвой» (ЦТ; 1984) — представлены фрагменты концерта в Сочи в сентябре 1982 года («Арлекино») и концерта в Москве 30 октября 1982 года («Поднимись над суетой», «Я больше не ревную», «Беда»)
 «Раймонд Паулс: Работа и размышления» (Рижская киностудия; 1985) — представлен фрагмент концерта в Юрмале в июле 1981 года («Песня на бис»)
 «Жди и помни меня» (ОРТ; 1995), «Пугачиха: Фильм-судьба» (НТВ, 2011), «Шальная молодость моя, или Неизвестная Алла 80-х» (Интер, 2011) — представлены фрагменты концертов в Ленинграде феврале 1983 года («Поднимись над суетой», «Старый дом», «Всё могут короли», «Держи меня, соломинка»)
В мае 2012 года польский телеканал «TVP Kultura» показал полную запись концерта Пугачёвой в Зелёной Гуре в июне 1983 года (15 песен).

В интернете поклонниками Пугачёвой обнародованы аудиозаписи нескольких концертов 1981—1983 годов.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
  

Концертные программы Аллы Пугачёвой